Doctor of Liberal Arts, a PhD tudományos fokozat megfelelője a művészeti képzésben
 Diffúziólimitált aggregáció, statisztikus fizikai szimuláció egyes önszerveződő folyamatok modellezésére